Halsman ist der Familienname folgender Personen:
 Jordan Halsman (* 1991), schottischer Fußballspieler
 Philippe Halsman (1906–1979), US-amerikanischer Modefotograf